Янг, Джеймс ()
 Янг, Джеймс (род. 1995) — американский баскетболист.
 Янг, Джеймс Уитни (род. 1941) — американский астроном.